C16orf62 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 963 амінокислот, а молекулярна маса — 109 563.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки